Ел Саладо има више значења:

 Ел Саладо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Саладо (Ескобедо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Саладо (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Саладо (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Саладо (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Саладо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Саладо (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Саладо, Палма Арена (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Саладо (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Саладо (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Саладо (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Саладо (Холалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Саладо (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Саладо (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Саладо (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Саладо, Естасион ел Саладо (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Саладо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саладо (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саладо (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саладо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саладо (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саладо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Саладо (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Саладо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саладо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саладо (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Саладо (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саладо (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саладо (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саладо (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саладо (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саладо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Саладо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику